Bellasi steht für:
 einen ehemaligen Konstrukteur von Rennwagen, siehe Bellasi (Rennstall)
 Dino Bellasi (* 1960), ehemaliger Schweizer Zöllner und Hauptmann